Коринебактерии () — род грамположительных палочкообразных актинобактерий из семейства Corynebacteriaceae порядка Mycobacteriales, по виду представляет собой булавовидные коринеформные бактерии. Большинство видов коринебактерий, существующих в природе, не патогенны для человека, однако существует целый ряд исключений. Наиболее исследованным видом является патогенная Corynebacterium diphtheriae, способная вызывать дифтерию. Для описания C. diphtheriae и схожих с ней бактерий изначально и был создан род.

Патогенные коринебактерии 
Коринебактерии вида Corynebacterium diphtheriae, вырабатывающие очень сильный экзотоксин, являются возбудителями одной из наиболее известных инфекций человека — дифтерии.

Corynebacterium minutissimum — возбудители эритразмы, хронического псевдомикоза, поражающего эпидермис преимущественно в крупных складках кожи.

Сorynebacterium amycolatum, Corynebacterium urealyticum, Corynebacterium striatum и, особенно резистентные к пенициллинам, аминогликозидам и хинолонам штаммы Сorynebacterium jeikeium являются причиной госпитальных инфекций.

Так называемые недифтерийные коринебактерии (Corynebacteriа non diphtheriaе) Сorynebacterium ulcerans и Сorynebacterium pseudotuberculosis вызывают дифтериеподобные заболевания, псевдоперепончатый фарингит, умеренный фарингит, отит, лимфаденит, кожные язвы.

Другие недифтерийные коринебактерии: Corynebacterium pseudodiphtheriticum, Corynebacterium xerosis, Сorynebacterium riegelii, Corynebacterium striatum и иные, являющиеся условно-патогенными микроорганизмами, колонизирующие кожу и слизистые оболочки человека иногда выделяют от пациентов с острыми заболеваниями верхних дыхательных путей (10—15 %), гнойно-септическими процессами, патологией урогенитального тракта (61,1—70,0 %), кожи и др. (Н. А. Воронина).

В зависимости от биологических особенностей разные виды коринебактерий способны поражать кожу и внутренние органы, особенно у пожилых людей, пациентов с иммуносупрессией или мультиорганной патологией. В случаях инфицирования венозных или брюшных катетеров, нейрохирургических шунтов наблюдается бактериемия. Многие представители коринебактерий становятся причиной эндокардитов, пневмоний, септического артрита и остеомиелита, инфекций при протезировании, заболеваний мочеполовой системы.

Непатогенные виды коринебактерий 
Коринебактерии присутствуют в норме в толстой кишке человека.

Непатогенные виды коринебактерий используются в промышленности для производства аминокислот, нуклеотидов, ферментов, биоконверсии стероидов и производстве сыров. Один из наиболее изученных видов коринебактерий Corynebacterium glutamicum применяется при биосинтезе глютаминовой кислоты.

Виды Corynebacterium ammoniagenes и Corynebacterium flavescens разрешены СанПиН 2.3.2.2340—08, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 18 февраля 2008 г. № 13, для использования в пищевой промышленности.

Классификация 
Большинство видов коринебактерий являются нелиполитическими, то есть неспособными разлагать жир. Липолитические (липофильные) микроорганизмы могут расти и размножаться в липидах. Нелиполитические бактерии подразделяются на ферментирующие и неферментирующие:

 Нелиполитические коринебактерии
 Ферментирующие коринебактерии:
 Corynebacterium argentoratense
 Corynebacterium amycolatum
 Corynebacterium diphtheriae
 Corynebacterium glucuronolyticum
 Corynebacterium striatum
 Corynebacterium matruchotii
 Corynebacterium minutissimum
 Corynebacterium xerosis
 Неферментирующие коринебактерии:
 Corynebacterium afermentans subsp. afermentans
 Corynebacterium auris
 Corynebacterium pseudodiphtheriticum
 Corynebacterium propinquum
 Липолитические (липофильные) коринебактерии
 Corynebacterium accolens
 Corynebacterium afermentans subsp. lipophilum
 Corynebacterium bovis
 Corynebacterium jeikeium
 Corynebacterium macginleyi
 Corynebacterium urealyticum
 Corynebacterium uropygiale

Антибиотики, активные в отношении коринебактерий 
Антибактериальные средства (из имеющих описание в данном справочнике), активные в отношении коринебактерий: кларитромицин, азитромицин. Ванкомицин и джозамицин активны в отношении Corynebacterium diphtheriae. Клотримазол и эритромицин — в отношении Corynebacterium minutissimum. Коринебактерии резистентны к ципрофлоксацину.

Примечания 

Mycobacteriales
Роды бактерий